Іва́щенко — українське прізвище, утворене від Івашко — зменшеної форми імені Іван.

Відомі носії 
 Іващенко Валерій Володимирович (1956) — український політичний діяч, виконувач обов'язків міністра оборони України (2009—2010)
 Іващенко Валерій Володимирович (1992—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іващенко Валерій Володимирович (* 1980) — український футболіст.
 Іващенко Валерій Петрович (1949) — український учений у галузі металургії. Доктор технічних наук, професор. Академік АН ВШ України з 2000 р.
 Іващенко Василь Григорович (* 1950) — український радянський діяч, тракторист радгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.
 Іващенко Віталій Вадимович (1937) — український поет, театральний діяч, науковець, винахідник.
 Іващенко Віталій Григорович — підполковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Дмитро Вербич (справжнє прізвище; * 1989) — український мандрівник, громадський активіст, боєць-доброволець. Захисник Донецького аеропорту.
 Іващенко Едуард Петрович (*1946) — радянський футболіст.
 Іващенко Еліна Олександрівна (* 2002) — українська співачка, радіоведуча.
 Іващенко Іван Григорович (1923—2007) — 1-й секретар Ровенського райкому КПУ Ровенської області, секретар Ровенського обкому КПУ. Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань.
 Іващенко Ігор Єфремович ( 1931) — український диригент. Народний артист УРСР.
 Іващенко Костянтин Володимирович (* 1963) — колаборант із Росією, призначений тимчасовим очільником окупаційної «адміністрації» Маріуполя (2022).
 Іващенко Максим Миколайович (1987) — український музикант. Вокаліст гурту «Біла Вежа».
 Іващенко Марія Іванівна (1940 — ?) — новаторка виробництва, шліфувальниця. Депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Іващенко Микола Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Іващенко Микола Іванович (1907—1981) — український артист балету. Заслужений артист УРСР.
 Іващенко Наталія Леонідівна (1972—2022) — головний корабельний старшина, військова медсестра Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.
 Іващенко Олег Іванович — старший прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Іващенко Олег Михайлович (* 1964) — радянський та український футболіст, півзахисник.
 Іващенко Олександр Венедиктович (1916 — ?) — депутат Верховної Ради УРСР 8-го скликання. Член ЦК КПУ в 1961—1966 р і 1971—1976 рр. Депутат Верховної Ради СРСР 6-го скликання.
 Іващенко Олександр Володимирович (1985) — український футболіст, нападник.
 Іващенко Ольга Іллівна (1906—1989) — депутат Верховної Ради СРСР 4—6-го скликань, депутат Верховної Ради УРСР 3—6-го скликань.
 Іващенко Петро Олександрович (* 1976) — російський актор озвучування, диктор.
 Іващенко Сергій Васильович (1964) — полтавський підприємець. Кандидат в мери Полтави.
 Іващенко Сергій Григорович (1971) — український підприємець та політик, мер Василькова від ПР у 2006—2012, втікач з України, фігурант гучних справ, у 2016 був засуджений на 1 рік в ОАЕ
 Іващенко Тетяна Петрівна (1964) — український драматург.
 Іващенко Федір Миколайович (1903—1976) — український режисер-документаліст.
 Іващенко Юрій Іванович — український чиновник, заступник Міністра юстиції України (з вересня 2013).
 Іващенко Юрій Миколайович (1961) — український астроном.
 Іващенко Уляна Петрівна (* 2002) — російська кіноактриса.
 Іващенко Юрій Васильович (1930—2013) — кандидат історичних наук, ректор Тернопільського педагогічного інституту.
 Іващенко Ярослав Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Іващенко (селище)

Див. також 
 Іващенкове

Примітки